Муланд има више значења:
 Муланд (Ајова)
 Муланд (Кентаки)